Jméno Vřesina nese více obcí:
 Vřesina (okres Ostrava-město) – obec v okrese Ostrava-město
 Vřesina (okres Opava) – obec v okrese Opava